O L3P é um programa de computador para a conversão de arquivos no formato LDraw para um formato reconhecível do POV-Ray em ambientes de CAD.

Criado por Lars C. Hassing, opera em ambientes MS-DOS, Microsoft Windows, Linux e Mac OS.

O programa, que substituiu o L2P (LDraw to POV-Ray), oferece novas opções que permitem alterar a disposição do modelo, as luzes, a qualidade final e outras. Além disso, suporta a biblioteca LGEO.

Para uma interface mais amigável foi criado o L3PAO.

Ligações externas
 Site do desenvolvedor

Editores de imagem tridimensional
Lego